Ballico – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della California
 Alessandro Ballico (1971) – doppiatore italiano
 Giovanni Ballico (1924) – dirigente sportivo